est le titre anglais des œuvres suivantes :
La Disparition de M. Davenheim, nouvelle policière d'Agatha Christie, mettant en scène le détective Hercule Poirot, initialement publiée en revue, au Royaume-Uni, le , dans le  de l'hebdomadaire  et reprise :
en 1924, dans l'édition britannique du recueil  ;
en 1925, dans l'édition américaine du recueil  ;
en 1971, dans le recueil français Allô, Hercule Poirot ;
La Disparition de M. Davenheim, téléfilm réalisé par Andrew Grieve sur un scénario de David Renwick, initialement diffusé en 1990, dans le cadre de la série télévisée Hercule Poirot, dont il constitue le  ( de la saison 2).